Alejandria kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Alejandría (kommun), Antioquia,

Egypten 

 Alexandria, guvernementshuvudort, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar